Coppa di Russia 2011 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Russia 2011 – torneo di pallavolo maschile